Madroño es el nombre común de varias ericáceas arbóreas o arbustivas, en particular del género Arbutus. Algunas de las especies que reciben este nombre son:
 Arbutus andrachne (Grecia y Asia Menor)
 Arbutus arizonica (suroeste de Estados Unidos y norte de México)
 Arbutus bicolor (México)
 Arbutus canariensis (Islas Canarias)
 Arbutus menziesii (Columbia Británica a California)
 Arbutus occidentalis (oeste de México)
 Arbutus unedo (Europa)
 Arbutus xalapensis (Texas a Centroamérica)
 Arctostaphylos pungens (México y Estados Unidos)
 Calycophyllum candidissimum (Árbol nacional de Nicaragua)
 Comarostaphylis arbutoides (centro de México a Panamá)
 Comarostaphylis discolor (centro y sur de México)
 Comarostaphylis polifolia (centro y sur de México)
 Escallonia pulverulenta (Perú y Chile)

Además, puede referirse a:
 la revista botánica Madroño